Никодемус Тессин () — имя двух шведских архитекторов, выходцев из Померании, отца и сына, которые создали скандинавское барокко — самую сдержанную, лаконичную разновидность этого стиля, основанную на освоении наследия Мансара и Бернини.
 Тессин, Никодемус (Старший) (1615—1681) — шведский архитектор.
 Тессин, Никодемус (Младший) (1654—1728) — шведский архитектор и государственный деятель королевства Швеция, сын предыдущего.